

Patronyme 
Botrel est un nom de famille breton notamment porté par :
 Alan Botrel ( - ), écrivain et philologue
 Jean-François Botrel ( - ), universitaire français
 Théodore Botrel ( - ), auteur-compositeur-interprète
 Yannick Botrel ( - ), personnalité politique française

Toponyme 
 La pointe Botrel, un cap en Guadeloupe.

Patronyme breton